Междуре́ченское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Заволжского района Ивановской области. Административный центр — село Заречный.

История 
Междуреченское сельское поселение образовано 18 июня 2009 года на основании Закона Ивановской области № 62-ОЗ в результате объединения Заречного и Чегановского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы начала XIX века в стиле классицизма в деревне Патракейка; четверик со скруглёнными углами, увенчанный ротондой, трапезная и колокольня со шпилем.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельского поселения

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Заволжского района Ивановской области